У́лица Но́вая Заря́ — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Новая Заря — улица в Красноярске.
 Улица Новая Заря — улица в Москве.
 Улица Новая Заря — улица в Новосибирске.
 Улица Новая Заря — улица в Сочи.
 Улица Новая Заря — улица в Твери.

См. также 
 Проезд Новая Заря — проезд в Твери.